

Carriera

Club
Kalvin è in forza all'Alcobendas, compagine spagnola militante in Tercera División. Ha esordito in squadra il 2 ottobre 2016, subentrando a Quique nella sconfitta casalinga per 1-2 contro il Getafe B.

Nazionale
Kalvin è stato convocato dal  in vista della Coppa delle Nazioni Africane di categoria del 2017. Il 27 febbraio ha effettuato quindi il proprio esordio nella manifestazione, schierato titolare nella sconfitta per 1-3 contro il .

Note

Collegamenti esterni